И́горь Па́влович Шкама́рда (род. 31 августа 1933, Севастополь) — советский и российский оператор мультипликационных фильмов на студии «Мульттелефильм», супертехник.

Биография 
Родился 31 августа 1933 в Севастополе.

С 1959 по 1974 год работает на Центральной студии документальных фильмов, сперва как механик точной аппаратуры цеха съёмочной техники, а с весны 1960 по осень 1961 является мастером точной аппаратуры.

С 1975 по 1993 является оператором мультипликационных фильмов на студии «Мульттелефильм», где снял более 40 мультипликационных работ.

Фильмография

Оператор мультипликации

Оператор документального кино 

 1974 — Там, за Перекопом...

Примечания 

Родившиеся 31 августа
Родившиеся в 1933 году
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Севастополе
Кинооператоры по алфавиту
Кинооператоры СССР
Кинооператоры России
Кинооператоры XX века
Механики по алфавиту
Механики СССР
Механики России
Механики XX века
Механики XXI века
Персоналии:ЦСДФ